Faizan bezeichnet:
 Faizan (Vorname), arabischer männlicher Vorname

Faizan ist der Nachname folgender Personen:
 Faizanullah Faizan, afghanischer Politiker
 Mirza Faizan, indischer Luft- und Raumfahrtwissenschaftler